Bons peut désigner :
 Bons (Calvados), une ancienne commune française aujourd'hui intégrée à Bons-Tassilly ;
 Bons (Haute-Savoie), une ancienne commune française aujourd'hui intégrée à Bons-en-Chablais ;
 Bons, un hameau de la commune des Deux Alpes (Isère, France), possédant une « porte romaine » nommée « porte romaine de Bons ».

Hélène Bons (1903-1999), athlète française.

Homonymie de toponyme